Маргарета Бургундска (1250 - 4. септембар 1308) била је друга супруга Карла I Анжујског и краљица Сицилије, Јерусалима, Напуља и Албаније.

Биографија 
Маргарета је била друга ћерка Ода од Невера. Краљица Сицилије постала је удавши се за Карла Анжујског 18. новембра 1268. године. Њихова једина кћер умрла је још у раном детињству. Маргарета је такође била титуларна краљица Јерусалима од 1277. године када је Карло купио титулу од Марије Антиохијске. Титулу краљице Сицилије изгубила је 1283. године, а задржала је титулу краљице Напуља. Након Карлове смрти повукла се у Тонеру где је умрла 1308. године без деце.

Породично стабло

Види још 
 Јерусалимске краљице
 Албанске владарке

Референце

Спољашње везе 

Рођени 1250.
Умрли 1308.
Краљеви Сицилије
Краљеви Јерусалима
Краљеви Напуља
Краљеви Албаније
Анжујци